O torneio de simples feminino do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputado entre os dias 6 e 13 de agosto no Centro Olímpico de Tênis no Rio de Janeiro, Brasil.

Calendário

Medalhistas
Porto Rico conquistou a medalha de ouro de sempre graças à vitória de Mónica Puig sobre a alemã Angelique Kerber. A checa Petra Kvitová ficou com o bronze.

Cabeças de chave

<ol start="1">
  (Terceira rodada)
  (Final, medalha de prata)
  (Terceira rodada)
  (Primeira rodada)
  (Primeira rodada)
  (Primeira rodada)
  (Semifinais, quarto lugar)
  (Terceira rodada)

<ol start="9">
  (Terceira rodada)
  (Quartas de final)
  (Semifinais, medalha de bronze)
  (Primeira rodada)
  (Terceira rodada)
  (Segunda rodada)
  (Quartas de final)
  (Segunda rodada)

Resultados
As tenistas competiram individualmente em formato de eliminatórias, em duas fases: uma primeira com quatro seções e uma fase final em que as atletas que discutiram as medalhas jogaram mais três encontros.
Legenda

IP = Convite da ITF
PR = Ranking protegido
TRI = Convite Tripartite
Alt = Alternate
r = Retirou-se
w/o = Desistiu

Chave superior

Seção 1

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Primeira rodada
|RD2=Segunda rodada
|RD3=Terceira rodada
|RD4=Quartas de final
|team-width=200

|RD1-seed01=3
|RD1-team01=|RD1-score01-1=6|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Alt
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=

Seção 4

|RD1-score03-1=6|RD1-score03-2=6|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=TRI
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=IP
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=TRI
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=10
|RD1-team08=|RD1-score08-1=6|RD1-score08-2=6|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=13
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=1
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11=|RD1-score11-1=6|RD1-score11-2=6|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Alt
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=IP
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16=|RD1-score16-1=6|RD1-score16-2=7|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01=|RD2-score01-1=w/o
|RD2-score01-2=
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=
|RD2-score02-2=
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=10
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=13
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08=|RD2-score08-1=6|RD2-score08-2=6|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=8
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=6|RD3-score01-2=5
|RD3-score01-3=5
|RD3-seed02=10
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=7
|RD3-score02-3=7

|RD3-seed03=13
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=0
|RD3-score03-2=5
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04=

Fase final 

Simples feminino